Overeem se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Casper van Overeem
 D. van Overeem